George Harris puede referirse a:

 George Harris (actor) (1949), actor británico de cine, teatro y televisión.
 George Harris (judoka) (1933–2011), judoka estadounidense.